Brus (mantelzorg), een zorgende broer of zus
Brus (Servië), een gemeente in Servië
Bruss, een Italiaanse kaas
Günter Brus, een Oostenrijkse kunstenaar